Pyrénées – Pirenei
 Pyrénées – stazione della metropolitana di Parigi